Jacques Arthuys est un journaliste, homme politique et résistant français mort en déportation ;
 Philippe Arthuys est un musicien et réalisateur français ; fils de Jacques
 Sophie Arthuys est une comédienne française spécialisée dans le doublage ; fille de Philippe
 Bertrand Arthuys est un réalisateur et scénariste français.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme